Hans Lang pode ser:

 Hans Lang - (compositor austríaco) (5 de julho 1908 —  28 de janeiro 1992).
 Hans Lang - (compositor alemão) (20 de agosto 1897 — 17 de julho 1968).

Desambiguação